Aoudou ist der Familienname folgender Personen:
 B. Aoudou, burkinischer Fußballspieler
 Ibrahim Aoudou (* 1955), kamerunischer Fußballspieler
 Mohamed Aoudou (* 1989), beninischer Fußballspieler